Ла-Брюйер () — коммуна во Франции, в регионе Франш-Конте, департамент Верхняя Сона.
 Ла Брюйер, Жан де (Jean de La Bruyère; 1645—1696) — французский писатель-моралист.